

Канада 
 Елк-Айленд — національний парк у провінції Альберта.

Польща 
 Елк — місто у північно-східній Польщі, на річці Елк.
 Елк — річка на північному сході Польщі, права притока Бєбжі.
 Гміна Елк — сільська гміна у північній Польщі.

Сполучені Штати Америки 

 Елк — округ (графство) у штаті Канзас
 Елк — округ (графство) у штаті Пенсільванія
 Елк — місто, штат Вісконсин
 Елк Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Елк Тауншип — селище в окрузі Честер, штат Пенсільванія
 Елк Тауншип — селище в окрузі Клеріон, штат Пенсильванія
 Елк Тауншип — селище в окрузі Тайога, штат Пенсильванія
 Елк Тауншип — селище в окрузі Воррен, штат Пенсильванія
 Елк-Ґроув — місто в окрузі Сакраменто, штат Каліфорнія
 Елк-Маунтін — місто в окрузі Карбон, штат Вайомінг
 Елк-Рівер — місто в окрузі Клірвотер, штат Айдахо
 Елк-Рівер — місто в окрузі Шерберн, штат Міннесота

Див. також 
 Елк (округ)

